Чемпионат Кипра по футболу 1962/63 годов — 25-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1962/1963
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1962 году
Спорт на Кипре в 1963 году